Stede ist der Name folgender Orte:
 Stede Broec, niederländische Gemeinde

Stede ist der Vor- oder Nachname von:
 Clark Stede (1949–2021), deutscher Seesegler
 Martina Stede, deutsche Biathletin
 Major Stede Bonnet, amerikanischer Pirat

Siehe auch:
 Steede
 Hofstede